Ліса — інша назва плетеної огорожі, плоту.

Топонім 

 Ліса () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Ліса () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Ліса.
 Ліса () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Ліса () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Ліса.
 Ліса () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Скіту.